Alfred Wiesner (1908-1981) – architetto, imprenditore e partigiano austriaco naturalizzato italiano
 Frigyes Wiesner-Mezei (1887-1938) – velocista ungherese
 Judith Wiesner (1966) – tennista austriaca
 Julius Wiesner (1878-1916) – calciatore austriaco
 Julius von Wiesner (1838-1916) – botanico tedesco
 Ken Wiesner (1925) – atleta statunitense
 Paul Wiesner (1855-1930) – velista tedesco
 Tomáš Wiesner (1997) – calciatore ceco
 Ulla Wiesner (1940) – cantante tedesca